Emilie Zoé, née le 6 juillet 1991 à Lausanne, est une chanteuse et musicienne suisse. Elle a été élue meilleure artiste romande aux Swiss Music Awards en 2020.

Biographie 
Originaire de France, Emilie Zoé grandit à Lausanne. Ses parents, architectes formés à l'EPFL, ne sont pas musiciens. Après un concert d'Henri Dès, impressionnée par sa présence sur scène, elle se décide à devenir musicienne et commence la guitare à l'âge de 8 ans. Elle prend des cours, tente également l'Ecole de Jazz et de Musique Actuelle (EJMA), mais abandonne rapidement. Aimant les mathématiques et la physique, elle commence des études en électronique à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. En 2009, elle arrête sa formation et commence sa carrière musicale, en tant que guitariste et choriste de l'artiste bâloise Anna Aaron, qu'elle suivra jusqu'en 2015. Durant cette période, Emilie Zoé réalise son premier EP intitulé Empty qui sort en 2013. Elle enregistre, entre 2014 et 2016, l'album Dead End Tape à Courfaivre. Après cet album, l'artiste d'origine vaudoise participe au projet Autisti avec Louis Jucker et Christian Garcia-Gaucher, ancien de Velma et de Meril Wubslin. La même année, elle produit chez Hummus Records l'album The Very Start qui sort en 2018. Entre 2020 et 2021, la chanteuse, son batteur Nicolas Pittet, ainsi que Franz Treichler composent et enregistrent l'album /A\, sorti le 18 juin 2021. Elle sort finalement l'album Hello Future Me, toujours chez Hummus Records, au début de l'année 2022. La même année, Emilie Zoé a l'occasion de se produire au Montreux Jazz Festival, en première partie de Nick Cave. Parallèlement à sa carrière d'artiste, Emilie Zoé compose et enregistre pour le cinéma et le théâtre. Elle compose notamment la musique de la série télévisée Anomalia et les pièces de théâtre Andromaque jouée à La Chaux-de-Fonds et Bleu Nuit Hôtel jouée à Fribourg.

Emilie Zoé vit et travaille à Neuchâtel.

Distinctions 

 2019 : Best Act Romandie au Swiss Music Awards
 2020 : Prix Suisse de Musique

Discographie 
2016 : Dead End Tape chez Hummus Records 

2018 : The Very Start chez Hummus Records

2022 : Hello Future Me chez Hummus Records

Références

Liens externes. 

 Emilie Zoé, sur la base de données des personnalités vaudoises de la plateforme Patrinum de la bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne.

Chanteuse suisse
Musicienne suisse du XXIe siècle
Compositrice suisse